Suhaili bezeichnet:

 Azri Suhaili, ein Fußballspieler aus Singapur
 Suhaili (Schiff), eine britische Yacht